

Codici 
 ANY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anthony (Stati Uniti)
 any – codice ISO 639-3 della lingua agni

Musica 
 Any – singolo dei Mr. Children del 2002